Константин "Винни" Валентинович Реунов (1963) — украинский художник, представитель  Новой украинской волны.

Биография 
Совместно с Олегом Тистолом  создал в Киеве арт-группу «Волевая грань национального постэклектизма». В 1988 году уехал с Олегом Тистолом, Мариной Скугаревой и Яной Быстровой в Москву и до 1990 года они вместе работали в сквоте «Фурманный переулок». С 1991 по 1992 год выступал директором и куратором московской Галереи в Трехпрудном переулке (совместно с Авдеем Тер-Оганьяном). Живёт и работает в Лондоне.

Персональные выставки 
 1991 — «Форма и содержание».  (совм. с А. Тер-Оганьяном, куратор — А. Ковалёв). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1991 — «Выставка-продажа» (совм. с А. Тер-Оганьяном). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.
 1991 — «Милосердие» (совм. с А. Тер-Оганьяном). Галерея в Трёхпрудном переулке, Москва.

Ссылки 
 К. Реунов в книге «А.С. Тер-Оганьян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт»
 Объединенное Королевство Реунова
 Титаренко А. Чудо о Георгии и Змее

Источники 
 Российский акционизм 1990—2000. «World Art Музей» № 28/29. — М.: Книги WAM, 2007. — 416 с.
 Немиров М.М. А.С. Тер-Оганьян: Жизнь, Судьба и контемпорари арт. — М.: GIF, 1999. — 96 с. — ISBN 5-9237-0002-6
 Свиблова О. В поисках счастливого конца // Родник. — 1990. — № 5 (41). 
 Акинша К. Поэтика суржика, или котлета по-киевски // Декоративное искусство. — 1989. — №3.
 Larisa Kaszuk. Furmanny Zaulek, Furmanny Lane // Фурманный переулок - Furmanny Zaulek - Furmanny Lane, Dom Slowa Polskiego. — 1989.

Современные художники России
Современные художники Украины
Галерея в Трёхпрудном переулке
Фурманный
Южнорусская волна